Hellner ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Hellner (1920–2010), deutscher Kristallograph
 Gösta Hellner (* 1937), deutscher wissenschaftlicher Fotograf und bildender Künstler
 Hans Hellner (1900–1976), deutscher Chirurg
 Jacob Hellner, schwedischer Musikproduzent
 Ludwig Hellner (1791–1862), deutscher Architekt, evangelischer Konsistorialbaumeister
 Marcus Hellner (* 1985), schwedischer Skilangläufer
 Nils Hellner (* 1965), deutscher Bauforscher und Grabungsarchitekt